La locution sens de circulation peut désigner :
le sens de circulation routier ;
le sens de circulation d'une voie à sens unique ;
le sens de circulation des trains.

Voir aussi
Conduite à contresens.